Termenul „Tudor” se poate referi la:

Dinastia Tudor (1485 — 1603)
Divizia Tudor Vladimirescu

Nume de botez

Tudor Arghezi
Tudor Botnaru
Tudor Cearapin
Tudor Chirilă
Tudor Chiuariu
Tudor Cristea
Tudor Dumitrescu
Tudor Gane
Tudor Gheorghe
Tudor Giurgiu
Tudor Greceanu
Tudor Mătușa
Tudor Mohora
Tudor Mușatescu
Tudor Octavian
Tudor Țopa
Tudor Gheorghe Țopa
Tudor Pamfile
Tudor Panțuru
Tudor Popescu
Cristian Tudor Popescu
Tudor Postelnicu
Tudor Sălăgean
Tudor Vianu
Tudor Vladimirescu
Tudor Vornicu
Tudor Zbârnea
</div>

Nume de familie
Alexandru Tudor (n. 1971), arbitru român de fotbal
 Beatrice Tudor (n. 1969), deputat român
 Bogdan Tudor (n. 1970), atlet român
 Claudiu Tudor (n. 1985), fotbalist român
Constantin Tudor (n. 1952), politician român
Corneliu Vadim Tudor (1949-2015), politician, publicist și scriitor român
 Cristian Tudor (1982-2012), fotbalist român
 Daniel Tudor (n. 1974), fotbalist român
 Doina Tudor (n. 1960), senatoare română
 Elizabeth Tudor (n. 1978), scriitoare azero-rusă
 Eusebiu Tudor (n. 1974), fotbalist și antrenor de fotbal român
 Georgeta Luchian Tudor (1934-2021), poetă și actriță de teatru română
 Gheorghe Tudor (1885-1974), deputat din Republica Democratică Moldovenească
 Igor Tudor (n. 1978), fotbalist croat 
 Ilie Tudor (n. 1924), scrimer român
 Liviu Tudor (n. 1961), om de afaceri român
Marcu Tudor (n. 1939), politician român
 Marius-Mihail Tudor, deputat român 
Martin Tudor (1976-2020), fotbalist român
Mihai Tudor (n. 1947), deputat român
 Nicoleta Tudor (n. 1988), handbalistă română
 Radu Tudor (n. 1970), analist militar și jurnalist român
Sandu Tudor (1896-1962), gazetar, poet și monah român
 Ștefan Tudor (1943-2021), canotor român

Denumiri de localități

Domnu Tudor, Dolj
Salcia Tudor, Brăila
Tudor Vladimirescu, Galați
Tudor Vladimirescu, Brăila
</div>
Filme
Tudor (1963)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești